Награда Сателит за најбољи филм једна је од Награда Сателит које додељује „Међународна новинарска академија“. Награда се раније додељивала у две категорије - за најбољу драму и за најбољи мјузикл или комедију - све док 2011. нису спојене у једну.

Мјузикл или комедија (1996–2010, 2018−)

Драма (1996–2010, 2018−)

Играни филм (2011−2015)

Играни филм (Главни/Независни) (2016−2017)

Независни (2018)

Извори 

Награде Сателит